Le Chang Jiang (长江), ou Yangzi Jiang, autrefois fleuve Bleu, est le plus long fleuve d'Asie ; 
 Le xian autonome li de Changjiang (昌江) est une subdivision administrative de la province chinoise insulaire de Hainan ;
 Le district de Changjiang (昌江) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine.

Homonymie de toponyme